Bloomingdale (Flórida)
 Bloomingdale (Geórgia)
 Bloomingdale (Illinois)
 Bloomingdale (Indiana)
 Bloomingdale (Michigan)
 Bloomingdale (Nova Jérsei)
 Bloomingdale (Ohio)
 Bloomingdale (Tennessee)
Bloomingdale's — loja estadunidense de departamentos

Desambiguações de topônimos